Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ Clermont-Ferrand 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Julie Coin che ha battuto in finale Doroteja Erić 3-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Maryna Zanevs'ka (semifinali)
 Claire Feuerstein (semifinali)
 Lucie Hradecká (quarti di finale)
 Julie Coin (Campionessa)

 Pauline Parmentier (primo turno)
 Giulia Gatto-Monticone (quarti di finale)
 Elica Kostova (primo turno)
 Doroteja Erić (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ Clermont-Ferrand 2013